Rüdesheim peut faire référence à :
 Rüdesheim, commune de l'arrondissement de Bad Kreuznach, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Rüdesheim am Rhein, ville de l'arrondissement de Rheingau-Taunus, Hesse, Allemagne.